Az Allsvenskan 1939-40-es szezonja volt a bajnokság tizenhatodik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IF Elfsborg lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag